Pisanets (Bulgarije), een dorp in Bulgarije
 Pisanets (Rusland), een dorp in Rusland